Miejscowość w Anglii
 Wortley (Gloucestershire)
 Wortley (South Yorkshire)
 Wortley (West Yorkshire)

Osoby
 Edward Wortley Montagu
 Mary Wortley Montagu
 James Stuart-Wortley-Mackenzie, 1. baron Wharncliffe